Antes (Portugal), een plaats in de Portugese gemeente Mealhada
Anten (volk) of Antes, een vroegmiddeleeuwse stammenunie in het huidige Moldavië en Oekraïne
Antes (verslavingszorg), een instelling voor verslavingszorg en psychiatrie

Personen:
 Horst Antes, een Duitse beeldhouwer